Bluff River ist der Name folgender Flüsse:

 Bluff River (Clarence River), Nebenfluss des Waiau Toa / Clarence River
 Bluff River (Mole River), Nebenfluss des Mole Rivers in New South Wales, Australien.
 Bluff River (Murchison River), Nebenfluss des Murchison River in Tasmanien, Australien
 Bluff River (Prosser River), Nebenfluss des Prosser River in Tasmanien, Australien